Spegel, Spegel kan avse:

 Spegel, Spegel (TV-serie) – en nyzeeländsk TV-serie från 1995
 Spegel, Spegel (film) – en film från 2012